

Tablica

Izvori 

 Mato Šulek: Športski nogometni klub Mladost 1966-2006., Kutina, 2006., 

2003-04
sisačko-moslavačka-2-kutina-novska